Leckhampstead (Buckinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Buckinghamshire
 Leckhampstead (Berkshire), een plaats in het Engelse graafschap Berkshire